Lubrza (gemeente in powiat Prudnicki), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Prudnicki
 Lubrza (gemeente in powiat Świebodziński), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Świebodziński
 Lubrza (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Świebodziński
 Lubrza (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in het district Prudnicki